ОМС — аббревиатура, может означать:

 Обязательное медицинское страхование
 Обезличенный металлический счёт
 Объединение московских скульпторов
 Орган местного самоуправления
 Отдел международных связей Коминтерна
 Опорная межевая сеть (геодезический термин, см. статью Роскартография)
 Определение места судна
 ОМС-1 «Роульс» (1Н12) — советский военный монокуляр со стабилизированным полем зрения.

См. также 
 OMC (латиница)